Brühwiler ist der Familienname folgender Personen:

 David Brühwiler (* 1955), Schweizer Komponist und Pianist
 Max Brühwiler (* 1948), Schweizer Gerätturner